Соревнования по хафпайпу в сноуборде среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 12 февраля 2014 года в Роза Хутор X-Park.

Медалисты

Соревнование

Квалификация 
Квалификация состоялась 12 февраля в 14:00. Участницы были разбиты на 2 группы по 14 спортсменок в каждой. Во второй группе Ариэль Голд не смогла принять участие в соревнованиях из-за травмы плеча, полученной на тренировке.

Занявшие первые 3 места в каждой группе попали напрямую в финал, по 6 следующих спортсменок прошли в полуфинал.

QF – Квалифицирована в финал; QS – Квалифицирована в полуфинал; DNS – Не вышла на старт

Полуфинал 
Полуфинальные соревнования состоялись 12 февраля в 19:00. По результатам полуфинала 6 спортсменок прошли в финал.

Q — Квалифицирована в финал

Финал 
Финальный раунд состоялся 12 февраля в 21:30. В нём приняли участие 12 сноубордисток.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований в хафпайпе среди женщин